Danjou ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Danjou (1812–1866), französischer Organist, Komponist und Musikwissenschaftler
 Jean Danjou (1828–1863), Offizier der französischen Fremdenlegion